Авде́ев, Михаил Васильевич:
 Авдеев, Михаил Васильевич (1821—1876) — русский писатель, критик.
 Авдеев, Михаил Васильевич (1913—1979) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.